LKZ steht für:
 Landeskennzahl, siehe Internationale Telefonvorwahl
 Lieferkennzeichen, siehe Kennzeichen (Recht)
 Logistik-Kompetenzzentrum
 Lohnkostenzuschuss
 Lokalkennzeichen im Bibliothekswesen, siehe Kennzeichen (Recht)
 Leonberger Kreiszeitung
 Ludwigsburger Kreiszeitung
 RAF Lakenheath (IATA-Code), Militärflugplatz nahe der englischen Stadt Brandon, Suffolk

LKZ